Spöhrer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Spöhrer (1849–1912), Realschullehrer, Kaufmann und Gründer der Höheren Handelsschule Calw
 Wilhelm Spöhrer  (1837–1917), deutscher Verwaltungsbeamter